L'Open dels Estats Units de tennis 2007 (o US Open 2007) es va celebrar a Nova York, des del 27 d'agost al 9 de setembre de 2007.

Quadre masculí

Quadre femení

Enllaços externs 

 Web Oficial US Open

2007
Competicions tennístiques del 2007